Мэттью Эбден — победитель соревнований. В финале австралиец переиграл чемпиона прошлого года: немца Беньямина Беккера.

Посев 

  Маринко Матошевич (Второй раунд)
  Дуди Села (Второй раунд)
  Джесси Левайн (Второй раунд)
  Кенни де Схеппер (Полуфинал)

<li>  Райан Харрисон (Первый раунд)
<li>  Раджив Рам (Второй раунд)
<li>  Беньямин Беккер (Финал)
<li>  Вашек Поспишил (Первый раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

AEGON Trophy 2013